Бузанов — русская фамилия. Известные носители:

 Бузанов, Виктор Иванович — учёный в области оптического и оптикоэлектронного приборостроения, кандидат технических наук.
 Бузанов, Иван Феоктистович — советский растениевод, академик ВАСХНИЛ (1956-84).